Maigraben ist ein Gewässername:

 Maigraben (Großer Weißenbach), linker Zufluss des Großen Weißenbachs (rechter Oberlauf des Weißenbachs, zum Reichramingbach) im Gemeindegebiet von Reichraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Maigraben (Schwarzbach), rechter Zufluss des Schwarzbachs (zur Alsenz) bei Enkenbach-Alsenborn, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Maigraben (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (zur Mosel) im Stadtgebiet von Bernkastel-Kues, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Maibach